Чайлаккала (), Хцаберт/Хцаберд () — село в Ходжавендском районе Азербайджана.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной НКР, контролировавшей село с начала 1990-ых до 2020 года, располагалось в Гадрутском районе.

29 декабря 1992 года решением Верховного Совета Азербайджанской республики № 428 село было переименовано в Чайлаггала.

История 
В селе расположено армянское кладбище XVII—XIX века, хачкар XVI—XVII века и мельница XIX века.

"Хцабердцы, гордясь своею храбростью, не хотели платить дани ханам, вследствие чего хан одного курдского племени "алиянлу", вел страшные войны с ними, но каждый раз был разбиваем наголову. Видя, что открыто нельзя победить их, хан стал стремиться подружиться с ними, чего отчасти и достиг. Зная немстительный характер хцабердцев, он приехал к ним, будто в гости и, перед отъездом, в знак дружбы, просил правителей общества тоже в гости. 

Собрались однажды правители и поехали к хану, который во время обеда отравил их всех. После этого хан внезапно напал на селение, в стычке сначала жители терпели неудачу, но в конце все же хан был прогнан. Наконец, хан узнает, что хцабердцы в год раз на страстную пятницу ночью идут в церковь. Он воспользовался этим случаем. Когда почти все старшие в семействе отправились в церковь, хан с многочисленными всадниками окружил церковь и истребил всех находившихся там. Трое суток река Ехцагет, на берегу которой находилась церковь, текла кровью, отчего и получила новое название "Нечистая река". Многие из оставшихся жителей подверглись той же участи, а многие спаслись бегством, оставив все свое имущество неприятелю". 

Г.Осипов, 1898 год.

С 1923 по 1991 года Хцаберт входил в состав Нагорно-карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР.

Сельская восьмилетняя школа носила имя уроженца с. Хцаберд Гадрутского р-на НКАО, госудаственного и партийного деятеля Валерия Нерсесевича Григоряна (25.05.1943 - 10.08.1991), который начинал свою трудовую деятельность сельским учителем. Весной 1991 года, в ходе операции "Кольцо", испольуя свои личные связи, он сумел остановить депортацию с. Хцаберд. В благодарность, сельчане присвоили его имя школе.

Среди уроженцев с. Хцаберд - экс-командующий пограничными войсками СНБ Республики Армения, генерал-майор Армен Андраникович Абрамян и выпускник с "Золотой медалью" Академии ГШ МО РФ, экс-командующий инженерными войскаи ВС МО Республики Армения, генерал-лейтенант Карен Андраникович Абрамян (занимал и другие должности).

Карабахский конфликт 
Во время Карабахского конфликта (1991—1994) населённый пункт оказался под контролем непризнанной НКР.

Во время обострения конфликта осенью 2020 года линия фронта вплотную подошла к Хцаберту. Данный населённый пункт, на момент подписания совместного заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, остался под контролем армии НКР. Однако, несмотря на это обстоятельство, а также на то, что он до начала конфликта находился в пределах бывшей НКАО, Хцаберт не был включен в зону миротворческой операции России.

Более того, отряды армян в Хцаберте и Хинтагларе, после передачи Азербайджану Лачинского района 1 декабря, оказались изолированными, так как больше не было нормальной связи с остальной частью, ввиду труднопроходимой местности и отсутствия коммуникаций.
Согласно совместному заявлению Министерства обороны и Службы государственной безопасности Азербайджана, после установления режима прекращения огня ряд армянских подразделений оставались в лесистой местности к северо-западу от посёлка Гадрут. Ссылаясь на официальные армянские круги, армянские СМИ сообщали, что эти вооруженные формирования «заблудились в лесистой местности». Армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации с просьбой вывести армянские подразделения с данной территории. Для этого азербайджанская сторона создала все условия для безопасного вывода этих армянских вооруженных формирований. Военнослужащие российского контингента миротворческих сил, несмотря на сложные погодные условия, прибыли на эту территорию и при помощи громкоговорителей обратившись к армянским подразделениям, находившимся в данной лесистой местности, сообщили о том, что азербайджанской и российской сторонами приняты необходимые меры для их эвакуации с этой территории. Азербайджанская сторона позитивно оценила действия военнослужащих миротворческого контингента России, которые «с ответственностью и высоким профессионализмом выполняли свои обязанности по сохранению режима прекращения огня и эвакуации армянских военнослужащих». Однако, заявила азербайджанская сторона, армянские подразделения не покинули указанную территорию, но вместо этого оборудовали боевые позиции, откуда в последующие дни совершили ряд «террористически-провокационных и диверсионных» действий против азербайджанских гражданских лиц, выполнявших на данной территории гражданскую службу, а также азербайджанских военнослужащих. В итоге Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики, согласно заявлению, была вынуждена провести «антитеррористическую операцию в этом районе».

12 декабря 2020 года, по данными Министерства обороны Армении, азербайджанские военные совершили наступление на село и установили контроль над населённым пунктом.

Примечания 

Населённые пункты Ходжавендского района
Гадрутский район НКР